

CSI (Crime Scene Investigation) serial kryminalny USA 
 CSI – franczyza amerykańskich programów telewizyjnych stworzonych przez Anthony E. Zuikera
 CSI: Kryminalne zagadki Las Vegas
 CSI: Kryminalne zagadki Miami
 CSI: Kryminalne zagadki Nowego Jorku
 CSI: Cyber

Seria gier komputerowych 
 CSI: Kryminalne zagadki Las Vegas (CSI: Crime Scene Investigation)
 CSI: Kryminalne zagadki Las Vegas – Mroczne motywy (CSI: Crime Scene Investigation 2 – Dark Motives)
 CSI: Kryminalne zagadki Miami (CSI: Miami)
 CSI: Kryminalne zagadki Las Vegas – 3 Wymiary zbrodni (CSI: 3 Dimensions of Murder)
 CSI: Kryminalne zagadki Las Vegas - Niezbite dowody (CSI: Crime Scene Investigation – Hard Evidence)
 CSI: Kryminalne zagadki Nowego Jorku (CSI: NY)
 CSI: Kryminalne zagadki Las Vegas – Mordercze zamiary (CSI: Deadly Intent)
 CSI: Kryminalne zagadki Las Vegas – Fatal Conspiracy

Inne znaczenia 
 CSI – Committee for Skeptical Inquiry (Komitet ds. Sceptycznych Pytań) – organizacja zajmująca się naukowym wyjaśnianiem oraz krytyczną oceną zjawisk określanych jako niewytłumaczalne lub paranormalne.
 CSI – Commission Sportive Internationale, obecnie Fédération Internationale du Sport Automobile (FISA)
 CSI – Customer Satisfaction Index – wskaźnik satysfakcji konsumenta